Oia kan syfta på:
 Oia (djur), ett släkte spindlar

Geografi

Grekland 

 Oía, ort, Sydegeiska öarna, Kykladerna,

Portugal 

 Oiã (ort), Aveiro, Oliveira do Bairro, 
 Oiã (freguesia), Aveiro, Oliveira do Bairro,

Spanien 

 Oia (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Portugalförgreningar